Marine steht für: 

 Seestreitkräfte, siehe Marine
 Deutsche Kriegsmarine in der Zeit von 1939 bis 1945
 Volksmarine (DDR)
 eine Teilstreitkraft der Bundeswehr, siehe Deutsche Marine
 ein Mitglied der US-Marineinfanterie, siehe United States Marine Corps
 eine Variante des weiblichen Vornamens Marina, siehe Marina (Vorname) #Marine

Siehe auch:
 Marin
 Marina
 Mariner (Begriffsklärung)
 Marines
 Marino
 Mariné